Индепенденсия (,  — независимость) — распространённое в испано- и португалоязычных странах название населённых пунктов и других объектов:

 Аргентина
 «Индепенденсия» — авианосец ВМС Аргентины.
 «Индепенденсия» — тип броненосцев ВМС Аргентины.

 Бразилия
 Индепенденсия (Порту-Алегри) — муниципалитет в Бразилии.
 Индепенденсия (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии.
 Индепенденсия (Сеара) — муниципалитет в Бразилии.
 Индепенденсия — футбольный стадион в Белу-Оризонти.
 Индепенденсия — футбольный клуб из Риу-Бранку.

 Венесуэла
 Индепенденсия (муниципалитет штата Ансоатеги) 
 Индепенденсия (муниципалитет штата Миранда) 
 Индепенденсия (муниципалитет штата Тачира) 
 Индепенденсия (муниципалитет штата Яракуй) 

 Доминиканская Республика
 Индепенденсия — провинция в Доминиканской Республике.

 Мексика
 Индепенденсия — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Ла-Конкордия.
 Ла-Индепенденсия — муниципалитет в штате Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.

 Чили
 Индепенденсия — коммуна в Чили.

См. также 
 Индепенденс
 Независимость (значения)